Браиловка — название населённых пунктов на Украине:

 Браиловка — село в Онуфриевском районе Кировоградской области.
 Браиловка — село в Лозовском районе Харьковской области.
 Браиловка — село в Новоушицком районе Хмельницкой области.
 Браиловка — село в Кельменецком районе Черновицкой области.